4 miejscowości w Polsce: 
 Wycinki – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie
 Wycinki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Sochocin 
 Wycinki – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osiek 
 Wycinki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Grodziec

Zobacz też: Wycinki Osowskie